X4 bzw. X 4 steht für:
 Honda X4, Motorrad
 BMW X4, Crossover-SUV
 JAC X4, Crossover-SUV

X4 steht für:
 X4: Foundations, siehe X (Spieleserie) #X4

X-4 steht für:
 Northrop X-4, amerikanisches strahlgetriebenes Experimentalflugzeug
 Ruhrstahl X-4, deutsche Luft-Luft-Rakete
 X-4, ein britischer Satellit, siehe Miranda (Satellit)

Siehe auch:
 XIV
 4X

X4